НР (эн-эр):

 Нож разведчика.

 НР — аббревиатура от Новый русский.
 НР — модель стального секционного трубчатого котла разработки инженера Николая Ревокатова.

См. также 
 НРС